Меса Ларга има више значења:

 Меса Ларга (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Меса Ларга (Јавалика), насеље у савезној држави Идалго у Мексику